Barker Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barker Branch (Alabama), im Franklin County
 Barker Branch (Johnson County, Kentucky)
 Barker Branch (Morgan County, Kentucky)
 Barker Branch (Powell County, Kentucky)
 Barker Branch (North Carolina), im Graham County
 Barker Branch (Tennessee), im Sequatchie County
 Barker Branch (Cherokee County, Texas)
 Barker Branch (Somervell County, Texas)
 Barker Branch (West Virginia), im Mingo County